Марија Јозефа од Аустрије (нем. Maria Josepha von Österreich) је била аустријска надвојткиња и пољска краљица (1734 - новембар 1757).

Биографија 
Рођена је 8. децембра 1699, у Бечу а умрла 17. новембра 1757, у Дрездену. 20. августа 1719, се удала за Фридриха Августа III, који је 1734, постао краљ Пољско-литванске уније, као Август III од Пољске. 

Била је ћерка Јозефа I и Вилхелмина Амалија Бруншвиске.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1699.
Умрли 1757.
Династија Хабзбург
Краљеви Пољске
Велики кнежеви Литваније
Добитници Златне руже